Mawatarius är ett släkte av mossdjur. Mawatarius ingår i familjen Mawatariidae. 

Mawatarius är enda släktet i familjen Mawatariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Mawatarius